Magdala – wioska w Etiopii, niegdyś siedziba cesarza Tewodrosa II
 Magdala – miasto  w Izraelu
 Magdala – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Weimarer Land